

События 

 23 апреля — английский король Эдуард III приказывает выдавать поэту Чосеру галлон вина в день до конца его жизни.
 24 июня в Ахене начинается эпидемия хореомании, возможно из-за эрготизма.
 25 ноября Жак де Бо наследует от своего дяди Филиппа II Тарентского владения князя Тарентского и номинальный титул императора Латинской империи.
 В Германии основано первое братство общей жизни.
 17 сентября — Кошицкий привилей Людовика Анжуйского польской шляхте.
 Династия Мушаты начала править Молдавским княжеством.
 Пулкава начинает писать свою «Хронику».
 Первое упоминание Медзилаборце.

Византия и Малая Азия 
 Андроник IV Палеолог бежал из темницы и укрылся в Галате.
 Прекратил существование Деспотат Ангелокастрон и Лепанто.
 Левон V Лузиньян вступил на престол Киликийской Армении.

Русь, Литва и т. п. 
 Присоединение к Москве части Ростовского княжества.
 Первое упоминание о Вятке в общерусских летописях: «Ушкуйники… пограбиша Вятку».
 Сергий Радонежский основал Высоцкий монастырь.
 В Новгороде построена Церковь Спаса Преображения на Ильине улице.
 Первое упоминание Моргауши, Хырова.
 Каменец-Подольский получил магдебургское право.

Азия 
 Дворцовый переворот в Корее. Убиты король Конмин и Син У. В Корее начинается ожесточённая борьба различных партий и групп.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1374 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1374 году
 Умер Франческо Петрарка.

См. также

1374 год на Руси в иллюстрациях Лицевого летописного свода

Примечания